— 15-й император Японии, правивший с 8 февраля 270 по 31 марта 310 года. Личные имена — Хонтавакэ (Хонта-одзи), Идзасавакэ, Хомудавакэ. Прозвания — Отомовакэ, Хара-но-утини-масима.

Жизнеописание 
Сын государыни Дзингу, родился в год её похода в южнокорейское государство Силла, который в корейской хронике «Самкук саги» датирован 346 годом. Отец государя Нинтоку (О-садзаки). Традиционные годы правления — 270—310 годы н. э. Однако, как полагают исследователи, реально Хомуда царствовал на рубеже IV—V веков (390 — конец 414/ начало 415 годов испр. хрон.).

Данный государь прославился активной внешней политикой в Корее (о чём сообщает и надпись на «Стеле Квангэтхо-вана» 414 года, корейский источник «Самкук саги» и японские хроники).

Кроме того, в царствование Хомуда из южной Кореи прибыло большое количество китайско-корейских переселенцев, в том числе Гун Юэ-цзюн (яп. Юдзуки-но кими), Ачжики (яп. Атики), Ван Ин (яп. Вани), Ачжи-ван (яп. Ати-но оми).

В конце своего правления престарелый государь Хомуда отошёл от дел управления страной, он разделил власть между тремя сыновьями — принцем Удзи-но ваки-ирацуко, принцем Ō-садзаки и принцем Ō-яма-мори. После смерти государя Хомуда к власти пришёл принц Удзи-но ваки-ирацуко, ставший непризнанным государем Удзи. В конце концов, борьба за власть, начавшаяся между тремя принцами, привела к тому, что на престол Ямато вступил государь Ō-садзаки (посмертное почётное имя — Нинтоку).

Родословная

Примечания

Литература 
 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. О распространении навыков письма при дворе Ямато во второй половине IV века // Актуальные вопросы востоковедения: проблемы и перспективы. Материалы II международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. Н. В. Гурьян, О. А. Трофименко. — Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2011. — С. 176—188.
 Суровень Д. А. Китайско-корейские переселенцы аябито в Японии начала V века // Известия Уральского государственного университета. — Сер. 2: Гуманитарные науки. — Екатеринбург, 2011. — № 1(87). — С. 169—194.
 Суровень Д. А. Влияние китайско-корейских переселенцев аябито на государственность и культуру Ямато V в. // Известия Уральского государственного университета. — Сер. 2: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2011. — Т. 90, № 2. — С. 20—35.
 Ким Бусик. Самкук саги. — : Наука, 1959. — Т. 1.
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.
 Суровень Д. А. О хронологии правлений Окинага-тараси-химэ (государыни Дзингŷ) и Хомуда-вакэ (государя Ōдзина) // Genesis: исторические исследования. — 2015. № 6. — С. 1—226.

 15
Мифические долгожители